Indonesië
 Tunjung Teja (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Serang in de provincie Bantam
 Tunjung Teja (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Serang in de provincie Bantam